Uncle Tobys Hardcourts 2003 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах.

Турнир-2003 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Голд-Косте с 30 декабря 2002 года по 5 января 2003 года. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Патти Шнидер (№ 15 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Натали Деши одерживает свою первую и единственную победу на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Мари-Гаяне Микаэлян во 3-й раз уступает в одиночном финале соревнования ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Светлана Кузнецова завоёвывает свой 4-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Мартина Навратилова завоёвывает свой 167-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Uncle Tobys Hardcourts

 WTA Тур 2003

 WTA 3-я категория

 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Декабрь 2002 года
Январь 2003 года
2003